Christina Nilsson eller Kristina Nilsson kan avse:
 Kristina Nilsson (1843–1921), operasångerska 
 Kristina Nilsson-olyckan - trängselolycka 1885 med många dödsfall i folksamling som samlats för att höra Kristina Nilsson
 Christina Nilsson (född 1990), operasångerska
 Christina Nilsson (1876–1962), författare
 Kristina Nilsson (född 1965), socialdemokratisk politiker
 Christina Nilsson (född 1956), sverigedemokratisk politiker

Se även 
 Christin Hagberg (född 1958), tidigare Christin Nilsson, socialdemokratisk politiker